Dit is een (onvolledige) lijst van Italiaanse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

B
Lara Barbieri
Valentina Bergamaschi
Tatiana Bonetti

C
Erika Campesi
Martina Capelli
Marta Carissimi
Federica Cavicchia
Chiara Cecotti
Norma Cinotti
Serena Ciocca
Arianna Criscione
Pamela Conti

F
Feriana Ferraguzzi
Giulia Ferrandi

G
Sara Gama
Selina Garofalo
Vanessa Giangrasso
Manuela Giugliano
Laura Giuliani
Alia Guagni
Rita Guarino

L
Elena Linari

M
Raffaella Manieri
Ilaria Mauro
Giorgia Motta

N
Laura Neboli

O
Sonia O'Neill

P
Anna Maria Picarelli
Patrizia Panico
Sara Penzo
Carolina Pini
Romina Pinna

R
Rose Reilly

S
Daniela Sabatino
Cecilia Salvai
Katja Schroffenegger
Katia Serra
Giorgia Spinelli

T
Gaëlle Thalmann
Elisabetta Tona
Marina Toscano Aggio

U
Miriam Ubaldi

V
Erika Vigano

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata
Italiaanse

voetbalsters in het buitenland